Мариинский — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
Расположен в восточной части района, у границы с Республикой Казахстан, на берегу реки Синташты (у места впадения в нее рек Берсуат и Желькуар). Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 51 км.

История 
Поселок был заложен в 1836 на Новой пограничной линии. 

В 1930 появился колхоз «Новая жизнь».

Население 

(в 1926 — 1254, в 1970 — 518, в 1983 — 408, в 1995 — 516)

Улицы 
Колхозная улица
Комсомольская улица
Новая улица
Октябрьская улица
Советская улица
Улица Черемушки
Шоссейная улица

Инфраструктура 
 школа
 АО «Восточное»
 клуб
 Детский сад

Примечания 

Населённые пункты Брединского района